Richter steht für:

Funktionen
 Richter, Person, die vom Staat mit der Entscheidung von Rechtsstreitigkeiten beauftragt ist
in einzelnen Ländern:
 Richter (Deutschland)
 Richter (Schweiz)
 Richter (Frankreich)
 Richter der niederen Gerichtsbarkeit, siehe Schultheiß
 Deichrichter, Vorsteher eines genossenschaftlichen Deichverbandes, der für die Anlage und Unterhaltung der Deiche zuständig ist, meist mit zwei Deichgeschworenen
 Oberdeichrichter, Vorsteher eines höheren genossenschaftlichen Deichverbandes, häufig der Deichverbände einer Provinz
 Scharfrichter, Vollstrecker der Todesstrafe oder anderer Gerichtsurteile
 Richtschütze in der deutschen und der Schweizer Armee
 Richterwahlausschuss im Bund und den Ländern
 Schiedsrichter
 Richter (Pferdesport)
 Schiedsrichter (Rechtswesen)
 Schiedsrichter (Feuerwehr)

Organisationen
 Deutscher Richterbund (Deutschland)
 Neue Richtervereinigung (Deutschland)
 Bund deutscher Verwaltungsrichter und Verwaltungsrichterinnen (BdVR)

 
Geografische oder astronomische Bezeichnungen, deren Namensbestandteil Richter ist:
 (3338) Richter, Asteroid des Hauptgürtels
 Richter-Gletscher, Gletscher im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Richter Peaks, Gebirgsgruppe auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis
 Mount Richter, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Richterskala

Familiennamen
 Richter (Familienname), deutscher Familienname – siehe dort zu Namensträgern
 Richter & Co., ehemalige Verbandstoff- und Gummiwaren-Fabrik in Brüx in Böhmen
 Richter+Frenzel, Großhändler in den Produktsegmenten Sanitär, Haustechnik und Tiefbau
 Kunstsalon Emil Richter wurde 1848 in Dresden gegründet
 Bahnrichter

Literatur und Kunst
 Buch der Richter, ein biblisches Buch des Tanach
 Der Richter von Zalamea (1651), ein Versdrama des spanischen Schriftstellers Pedro Calderón de la Barca „El alcalde de Zalamea“
 Die Richterin (Novelle), Novelle von Conrad Ferdinand Meyer (1885)
 Der Richter und sein Henker, Roman von Friedrich Dürrenmatt (1950), Filme (1957 und 1975), Oper (2008)
 Der Richter von Zalamea (1956), Film von Martin Hellberg
 Der Richter (1917), ein deutscher Stummfilm aus dem Jahr 1917
 Die Richterin (1917), deutscher Stummfilm von Paul von Woringen
 Der Richter (2005) (Dommeren), ein dänischer Spielfilm von Gert Fredholm aus dem Jahr 2005
 Der Richter – Recht oder Ehre, ein US-amerikanisches Filmdrama aus dem Jahr 2014
 Der Richter (2018), ein deutscher Spielfilm von Markus Imboden aus dem Jahr 2005
 Der Richter (Roman), ein Roman von John Grisham aus dem Jahre 2002
 Der Richter (Comic), ein Lucky-Luke-Comic von Morris und Goscinny

Publikationen   
  Richterbriefe, im Dritten Reich ein Publikationsorgan des Reichsjustizministeriums zur ideologischen  Instrumentalisierung der Rechtspflege   
  Deutsche Richterzeitung (DRiZ), ein rechtspolitisches Magazin mit wissenschaftlichem Aufsatzteil

 
Technik
 Gleichrichter, Stromrichter zur Umwandlung von Wechselspannung in Gleichspannung
 Wechselrichter, Stromrichter, der Gleichspannung in Wechselspannung, also Gleichstrom in Wechselstrom umrichtet

Geographie
 Lake Richter, ein See in der Region Southland, Neuseeland